Атанас Божков може да се отнася за:

 Атанас Божков (1929 – 1995), български изкуствовед;
 Атанас Божков (? – 1913), български революционер, родом от Кавадарци;
 Атанас Божков, български просветен деец от Пазарджик.